Multiplex peut désigner :
 multiplex, en télévision numérique terrestre, un ensemble de chaînes partageant la même fréquence ;
 pour la France, voir composition des multiplex ;
 multiplex, un lancer de plusieurs objets en jonglerie ;
 multiplex, un type de bâtiment résidentiel, courant à Montréal, au Canada ;
 multiplex, en Belgique, un panneau de bois contreplaqué ;
 Multiplex, une entreprise et une marque allemande de maquettes et de télécommandes d'aéromodélisme.